Józef Grzybek (1919-1939) – polski harcerz
 Józef Grzybek (1909-1986) – polski historyk, organista i dyrygent związany z Podhalem